Der Kanton Péronne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Péronne, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Verwaltungssitz ist Péronne. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1988 Pierre Linéatte (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 60 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Péronne aus den 21 Gemeinden Aizecourt-le-Haut, Allaines, Barleux, Biaches, Bouchavesnes-Bergen, Bouvincourt-en-Vermandois, Brie, Buire-Courcelles, Bussu, Cartigny, Cléry-sur-Somme, Doingt, Éterpigny, Feuillères, Flaucourt, Mesnil-Bruntel, Moislains, Estrées-Mons, Nurlu, Péronne und Villers-Carbonnel. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 190,88 km2. 

Peronne